Tetrade (Vierheit) steht für:

 in der Informatik anderes Wort für Nibble (4 bits)
 in der Philosophie aus vier Einheiten bestehendes Ganzes
 in der Genetik entweder die vier Chromatiden zweier gepaarter Chromosomen während der Meiose, auch Bivalent genannt, oder die vier Keimzellen, die bei der Meiose entstehen, z. B. bei Pollen
 in der Mikrobiologie die typische Zusammenlagerung vier kugelförmiger Bakterien (Tetrakokken)
 Tetradenkriterium, innerhalb psychologischer Tests z. B. von Charles Spearman verwendet
 Eine Methode zur Berechnung der Krümmung in der Allgemeinen Relativitätstheorie, siehe Tetrade (Allgemeine Relativitätstheorie)